F-F-F-Falling (иногда сокращённо Falling) () — песня, выпущенная как первый сингл финской альтернативной рок-группы The Rasmus с четвёртого студийного альбома Into. Сингл был выпущен 2 апреля 2001 года на лейбле Playground Music.

До того, как группа выпустила свой хитовый сингл «In the Shadows» в 2003 году, песня «F-F-F-Falling» была самой хитовой с позицией № 1 в финском чарте синглов и успехом на многих радиостанциях за пределами Финляндии у The Rasmus.

Список композиций 
 «F-F-F-Falling» — 3:52
 «The Rasmus at Work» (видео в MPEG-формате) — 2:34

F-F-F-Falling CD 2
 «F-F-F-Falling» — 3:52
 «Smash» — 3:43

F-F-F Falling Издание Германии
 «F-F-F-Falling» — 3:52
 «Smash» — 3:43
 «Can’t Stop Me» — 2:51

Комментарии по поводу песни 
Ээро Хейнонен (басист)

"Эта песня была выбрана, чтобы выпустить её как первый сингл, потому что она особенная. Люди после прослушивания думают: «Что это? Эта песня не похожа на те, которые исполняют The Rasmus!».

Лаури Юленен (вокалист, автор песен)

«Первое предложение о том, чтобы не ходить в школу в понедельник. Это правда, потому что понедельник был днём, в котором мы практикуем наши новые песни».

Переиздание 
«F-F-F-Falling» также появляется в виде ремиксовой версии (US Remix) в следующих выпусках:

 Dead Letters — финское издание (2003)
 Dead Letters — издание США/Великобритания (2004)
 Dead Letters — японское издание (2004)

Чарты

Примечания

Ссылки 
 сайт группы
 Lyrics
 видеоклип «F-F-F-Falling» на YouTube
 

Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Песни The Rasmus